Ка́рлос Ви́вес Рестрепо (; род. 7 августа 1961, Санта-Марта, Колумбия) — колумбийский певец (автор-исполнитель), актёр. Лауреат премии «Грэмми».

Биография 
Родился 7 августа 1961 года в Санта-Марте (Магдалена, Колумбия), где и прожил первые 12 лет своей жизни. Затем семья в поисках лучшей жизни переехала в Боготу.

Получил степень публициста в Университете имени Хорхе Фаддея Лозано.

Личная жизнь 
Сейчас Вивес женат на бывшей мисс Колумбия Клавдии Васкес (). У них двое детей: Елена Вивес и Педро Вивес. Карлос проводит свое время между Майами и Колумбией, в основном в Санта-Марте и Боготе.

Дискография 

 См. также «Carlos Vives discography» в английском разделе.

Альбомы 
<LI>  — Por Fuera y Por Dentro / Снаружи и внутри
<LI>  — No Podrás Escapar de Mí / Ты не сможешь убежать от меня
<LI>  — Al Centro de la Ciudad / В центре города
<LI>  — Escalona: Un Canto A La Vida / Эскалона: Песня жизни
<LI>  — Escalona: Vol. 2 / Эскалона: часть вторая
<LI>  — Clásicos de la Provincia / Классика провинции
<LI>  — La Tierra del Olvido / Забытая земля
<LI>  — Tengo Fe / Имею веру
<LI>  — El Amor de Mi Tierra / Любовь моей земли
<LI>  — 15 Exitos / 15 успехов
<LI>  — Déjame Entrar / Позволь мне войти
<LI>  — El Rock de Mi Pueblo / Рок моего народа
<LI>  — Clásicos de la Provincia II / Классика провинции 2
<LI>  — Corazón Profundo / Глубокое сердце
<LI>  — Más + Corazón Profundo / Ещё + Глубокое сердце
<LI>  — Más Corazón Profundo En Vivo De La Bahia De Santa Marta

Премии и номинации 
 См. «Carlos Vives#Awards and nominations» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Карлос Вивес на сайте AllMusic

Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Рок-певцы
Поп-певцы
Исполнители Sony BMG
Наставники телешоу «The Voice»